GRV est un sigle qui peut désigner :
 gestion de la relation vendeur, la fourniture aux consommateurs des outils pour trouver les produits et services les plus adaptés à leurs attentes en se fondant sur les offres des fournisseurs ;
 grand récipient pour vrac, un conteneur à emballage souple ou rigide qui permet de stocker des produits liquides ou en poudre.
 Virus de la rosette de l'arachide (Groundnut rosette virus)

GRV est un code qui peut désigner :
 , un aéroport en République tchétchène, situé à 7,5 km au nord de Grozny. 

Code IATA des aéroports